Vincitore del Premio Palazzo al Bosco 2003 con il thriller Soluzione Finale.

Biografia
Nel 2005 ha pubblicato per la casa editrice Marsilio il suo primo libro, Soluzione finale, scritto a quattro mani con Andrea Novelli, che ha vinto il prestigioso premio Palazzo al Bosco per inediti nel 2003.

Nel 2005 si è aggiudicato un riconoscimento al Premio Jacques Prevert con la raccolta di racconti Gli insoliti casi del professor Augusto Salbertrand. Sempre nello stesso anno, Soluzione Finale si è aggiudicato anche il primo premio a Un libro per l'estate, nella sezione Opera Prima.

Nel 2008 ha pubblicato per la casa editrice Marsilio il suo secondo romanzo, Per esclusione, sempre scritto con Andrea Novelli, e un suo racconto, American Istanbul, è entrato nell'antologia Anime nere reloaded, curata da Alan D. Altieri per gli Oscar Mondadori.

Nel 2010 ha partecipato, con il racconto Le sette porte contenuto nell'antologia 365 Storie Cattive, all'iniziativa benefica promossa e curata da Paolo Franchini, il cui ricavato è andato interamente all’associazione no profit Aisea (Associazione Italiana Emiplegia Alternante), che da anni è vicina ai malati di questa rara malattia neurologica.

Sempre nello stesso anno, il racconto Dalia è stato inserito nell'antologia 365 Racconti erotici per un anno - Delos Book, curata da Franco Forte.

Nel 2011 per Marsilio è uscito nelle librerie l'adrenalinico medical-action thriller Il paziente zero, sotto l’egida del famoso scrittore statunitense Douglas Preston: “Il paziente zero è un romanzo fantastico, che avvince dalla prima all'ultima pagina. Caldamente raccomandato!”.

Per esclusione è stato rieditato per Il Giallo Mondadori in due uscite mensili consecutive (N°3024 – Il rimorso uccide e N°3025 – La mente della morte).

Sempre nel 2011 sono usciti:
 il racconto La mosca nell'antologia 365 Racconti horror per un anno - Delos Books, curata da Franco Forte.
 il racconto Concordia nell'antologia Nero Liguria - Giulio Perrone Editore, curata da Daniele Cambiaso.
 il racconto Il tesoro di Garibaldi nell’antologia Ribelli edita da Robin Edizioni e curata da Angelo Marenzana e Enzo Macrì.
 il racconto Santa Claus is coming to town pubblicato da Chichilli nel canale digitale e-books.
 il racconto This is the end nella raccolta 365 Racconti sulla fine del mondo curata da Franco Forte.
 il racconto Una notte da incubo nell'antologia Le Nereidi, Booksprint, curato da Il Circolo della Trama.

Nel 2012 è uscito per Fratelli Frilli Editore il romanzo Acque torbide per l’investigatore Astengo.

Il racconto Fino all'ultimo respiro è stato pubblicato da Chichili nel canale digitale e-books.

Tratto da un libro inedito, Il volto della mente, il copione teatrale omonimo, ottiene il terzo posto nel Premio Passione Drammaturgia 2012 e viene inserito nellAntologia Italiana di Teatro Contemporaneo (2013) curata da Sergio Bevilacqua e edita dalla casa editrice Ibuc.

Il racconto Pensieri sull'acqua è edito nella raccolta Nessuna Più – Elliot (2013), curata da Marilù Oliva, con la prefazione di Roberta Bruzzone, i cui proventi sono destinati interamente al Telefono Rosa.

Nel 2013 la serie di racconti Gli insoliti casi del professor Augusto Salbertrand è stata editata in cartaceo da Araba fenice.

Nel 2015 è uscita per Feltrinelli la trilogia thriller Manticora che Alan D.Altieri ha definito: “…un eccezionale conspiracy thriller che ridefinisce, letteralmente ridefinisce, i parametri stessi del genere.”

Opere 
Romanzi
 Soluzione finale - Marsilio (2005)
 Per esclusione - Marsilio (2008)
 Il paziente zero - Marsilio (2011)
 Per esclusione - Il Giallo Mondadori (2011)
 Acque torbide per l’investigatore Astengo - Fratelli Frilli Editore (2012)
 Gli insoliti casi del professor Augusto Salbertrand – Araba fenice (2013)
 Manticora – Feltrinelli (2015)
Racconti
 American Istanbul in Anime nere reloaded - Oscar Mondadori (2008)
 American Istanbul in Anime nere reloaded - Supergiallo Mondadori (2008)
 Memories of a killer in Medicina Oscura - Giallo Mondadori (2009)
 Melissa Project in Bad Prisma -  Epix Mondadori (2009)
 Le sette porte in 365 Storie Cattive (2010)
 Dalia in 365 Racconti erotici per un anno - Delos Book (2010)
 La mosca in 365 Racconti horror per un anno - Delos Book (2011)
 Concordia in Nero Liguria - Giulio Perrone Editore (2011)
 Il tesoro di Garibaldi in Ribelli - Robin Edizioni (2011)
 Santa Claus is coming to town - Chichili (2011)
 This is the end in 365 Racconti sulla fine del mondo - Delos Book (2012)
 Una notte da incubo in Le Nereidi – Booksprint (2012)
 Gli insoliti casi del professor Augusto Salbertrand – ebook Chichili (2012)
 Fino all'ultimo respiro - Chichili (2012)
 Il volto della mente (copione) in Antologia di teatro italiano contemporaneo - Ibuc (2013)
 Pensieri sull'acqua - Elliot Edizioni (2013)

Riconoscimenti 
 Premio Palazzo al Bosco con il romanzo Soluzione finale, scritto a quattro mani con Andrea Novelli nel 2003.
 Riconoscimento al Premio Jacques Prevert nel 2005 con la raccolta di racconti Gli insoliti casi del professor Augusto Salbertrand.
 Nel 2005 Soluzione Finale si è aggiudicato il primo premio a Un libro per l'estate, nella sezione Opera Prima.
 Il copione teatrale Il volto della mente ottiene il terzo posto nel Premio Passione Drammaturgia 2012.

Note

Collegamenti esterni